

Persone 
 Gerhard Müller – teologo, storico della chiesa e vescovo evangelico tedesco  
 Gerhard Müller, detto Gerd (1945) – ex calciatore tedesco
 Gerhard Friedrich Müller (1705-1783) – esploratore, storico ed etnografo tedesco
 Gerhard Ludwig Müller (1947) – cardinale tedesco

Altro 
6164 Gerhardmüller – asteroide